Sezon (1951) był 49. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapesti Honvéd SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapesti Bástya. Tytuł króla strzelców zdobył Sándor Kocsis, który w barwach klubu Budapesti Honvéd SE strzelił 30 goli.

Tabela końcowa

Zmiany nazw klubów 
Po sezonie 1950 zmianom uległy nazwy części klubów:
 Textiles SE → Budapesti Bástya
 Honvéd SE → Budapesti Honvéd SE
 Dózsa SE → Budapest Dózsa
 Vasas SE → Budapesti Vasas
 Csepeli Vasas Testedző Kör → Csepeli Vasas
 ÉDOSz SE → Budapest Kinizsi
 Dorogi Tárna → Dorogi Bányász
 Salgótarjáni Tárna → Salgótarjáni Bányász
 Soroksári Textil SK → Vörös Lobogó Sortex
 Szegedi Szakszervezeti MTE → Szegedi Petőfi

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1951 w piłce nożnej